Interkontinentala cupen 1992, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1992, var den trettioförsta upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 13 december 1992. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Barcelona från Barcelona, Spanien, som vann Europacupen 1991–92. Sydamerika representerades av São Paulo från São Paulo, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1992.

Lagen möttes vid ett tillfällen och São Paulo vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–1. Raí gjorde São Paulos bägge mål och blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1992
Europacupen i fotboll 1991/1992

Källor

Noter

1992
Fotbollsåret 1992
1992 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
FC Barcelona
São Paulo FC
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan